Storören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storören, Houtskär, Åboland, 
 Storören, en del av Nagu Berghamn, Åboland, 
 Storören, Nagu, Åboland, 
 Storören, Ingå, Nyland, 
 Storören, Borgå, Nyland,

Åland 

 Storören (syd Kumlinge, Åland), 
 Storören (Sottunga, Åland), 
 Storören (sydost Kumlinge, Åland), 
 Storören (Vårdö, Åland),

Se även
Storön
Lillören

Robotskapade Finlandförgreningar